David Noel Freedman, bibliste
 David A. Freedman, statisticien américain